Longnes, commune française de la Sarthe
 Longnes, commune française des Yvelines

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France